Yi eller YI kan syfta på:

 Yi (dinosaurie) – en befjädrad dinosaurie
 Yi (folk) – ett folkslag
 Yi-språken – en språkgrupp
Yi (skrift) – ett skriftspråk
 Yi, Huangshan – ett härad i Anhui-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Yi, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Yi, Jinzhou – ett härad i Liaoning-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Yifloden (Henan) – en flod i Henan-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Yifloden – en flod i Hebei-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Yifloden – en flod i Jiangsu och Shandong i Folkrepubliken Kina
 Yi (vattendrag i Kamerun) –  i Centrumregionen
 Yi (mytologisk gestalt) – en kinesisk mytologisk gestalt
 Yi – Teknisk fysik och elektroteknik – internationell, ett civilingenjörsprogram på Linköpings universitet, se Teknisk fysik och elektroteknik

Se även
 Yibi – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken

WP:Projekt Kina